Endymion je lahko:
Endymion (DJ)
 Endymion (krater)
 HMS Endymion - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice